Hardtkopf ist der Name von Bergen:
 Hardtkopf (Eifel) (601,5 m), in der Südeifel, zwischen Ellwerath und Oberlauch, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hardtkopf (Elbenberg) (363,8 m), in den Ostwaldecker Randsenken, bei Elbenberg, Landkreis Kassel, Hessen
 Hardtkopf (Taunus) (Hardtküppel; 367,2 m), im Taunus, bei Grävenwiesbach, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Haardtkopf
 Hardkopf
 Hardekopf
 Hartkopf